Phytoptus är ett släkte av spindeldjur som beskrevs av Félix Dujardin 1851. Phytoptus ingår i familjen Phytoptidae. 

Phytoptus är enda släktet i familjen Phytoptidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Phytoptus